

Чимбулак — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Чимбулак — село, Талгарський район, Алматинська область